Дамин — уезд в городском округе Ханьдань провинции Хэбэй в Китае
 Дамин или Даминху — озеро в городе Цзинань провинции Шаньдун в Китае
 Дамин — ритуальный язык австралийских племён
 Дамин, Александр Николаевич — советский футболист
 Дамин — буддийский храм в Китае, провинция Цзянсу